«Короле́ва баскетбо́ла» () — короткометражный документальный фильм, премьера которого состоялась в 2021 году. Картина посвящена спортсменке Люсии Харрис — единственной женщине, выбранной на драфте НБА. В марте 2022 года она получила премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм».

Примечания 

Короткометражные фильмы 2021 года
Фильмы — лауреаты премии «Оскар»
Фильмы о баскетболе
Фильмы о спортсменках
Документальные фильмы о спорте